Aariaa bezeichnet:
 Aariaa (Fjord), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Aariaa (Sund), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland